

Geografia
Bibbiena – comune di 11.725 abitanti della provincia di Arezzo

Persone
Il Bibbiena – soprannome del cardinale e letterato italiano Bernardo Dovizi.

La famiglia Galli detta Bibbiena (o Bibiena), dal nome del paese di origine in Toscana, fu un gruppo familiare di artisti italiani, attivo per oltre 150 anni e specializzato in realizzazioni teatrali.

Giovanni Maria Galli da Bibbiena (1625-1665) – pittore della bottega dell'Albani
Maria Oriana Galli da Bibbiena (1656-1749) – pittrice, figlia di Giovanni Maria
Ferdinando Galli da Bibbiena (1657-1743) – architetto, scenografo e trattatista, figlio di Giovanni Maria
Alessandro Galli da Bibbiena (1687–circa 1769) – pittore di affreschi ed architetto, figlio di Ferdinando 
Giuseppe Galli da Bibbiena (1696-1756) – scenografo e architetto, secondo figlio di Ferdinando
Carlo Galli da Bibbiena (1728-1787) – pittore ed architetto, figlio di Giuseppe
Antonio Galli da Bibbiena (1700-1774) – architetto di teatri e scenografo, terzo figlio di Ferdinando
Francesco Galli da Bibbiena (1659-1739) – architetto di teatri, fratello di Ferdinando
Giovanni Carlo Galli da Bibbiena (1717-1760) – architetto, figlio di Francesco

Architettura
Teatro Bibiena – altro nome del Teatro Scientifico di Mantova